Fermin Muguruza (1963-), chanteur espagnol ;
 Garbiñe Muguruza (1993-), joueuse de tennis espagnole ;
 Pedro Muguruza (1893–1952), architecte espagnol.

Patronyme hispanique